Broc steht für:
 Broc FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Broc (Maine-et-Loire), Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Broc Electric Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Broc ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bourg-Broc (* 1945), französischer Politiker
 Jean Broc (1771–1850), französischer Porträt- und Historienmaler

Siehe auch:
 Le Broc
 Brock
 Brok (Begriffsklärung)
 Prok
 Prock